Власиха — топоним в России:

Населённые пункты 
 Власиха — село в городском округе город Барнаул Алтайского края.
 Власиха — станция (населённый пункт) в городском округе город Барнаул в Алтайском крае
 Власиха — деревня в Октябрьском районе Костромской области.
 Власиха — деревня в Шарьинском районе Костромской области.
 Власиха (ранее Одинцово-10) — посёлок городского типа (ЗАТО) в Московской области, административный центр городского округа Власиха.
 Власиха — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Власиха — деревня в Молоковском районе Тверской области.
 Власиха — деревня в Рамешковском районе Тверской области.
 Власиха — деревня в Некоузском районе Ярославской области.

Реки 
 Власиха — река в Алтайском крае, приток Барнаулки.
 Власовица (Власиха) — река в Кировской области, приток Великой.

Другое 
 Власиха — остановочный пункт Западно-Сибирской железной дороги

См. также 
 Власовка